FHQ est un sigle qui peut désigner :
 Fédération Histoire Québec, un organisme regroupant quelque 266 organismes d'histoire, de généalogie et de patrimoine du Québec ;
 Führerhauptquartier (en français, Quartier général du Führer),les quartiers généraux construits pour le Führer, Adolf Hitler, avant et pendant la Seconde Guerre mondiale.